Seznam transportů českých vězňů vypravených do Auschwitz.

Tento seznam obsahuje transporty do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz v letech 1941 až 1944, v nichž bylo  zjištěno nejméně 10 osob z českých zemí, to jest z Čech, Moravy a ze Slezska. Jednalo se především o desetitisíce židovských vězňů, několik tisíc Romů a představitele českého odboje.

Seznam transportů

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam transportů Židů vypravených z Terezína

Externí odkazy 
 Informační panely výstavy Vězni z českých zemí v Osvětimi. Expozice České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, na které se podílel autorský kolektiv pod vedením Vojtěcha Blodiga. Autorská práva k výstavě drží Památník Terezín.

Auschwitz-Birkenau
Židé v Protektorátu Čechy a Morava
Holokaust v Polsku